Logisk krets kan syfta på: 

 Logisk grind – en digital krets vars utgång är en logisk funktion av ett antal ingångar, enligt boolesk algebra
 Digital krets – en elektrisk krets med digitala komponenter baserad på ett antal åtskilda spänningsnivåer

Se även 
 Digitalteknik